В Соединённых Штатах насчитывается два округа с названием Невада ():

 Невада — Арканзас
 Невада — Калифорния

См. также 
 Невада — другие значения